Frohsinn steht für:
 Frohsinn (Schiff, 1927)
 Liedertafel Frohsinn, ehemaliger Name der Linzer Singakademie